Az 1976-os magyar gyeplabdabajnokság a negyvenhatodik gyeplabdabajnokság volt. A bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Gödöllői Ganz-Vasas új neve Gödöllői SC lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1976

Magyar gyeplabdabajnokság
Magyargyeplabdabajnoksag